HP-UX (произносится эйч-пи-юкс) — проприетарная версия операционной системы UNIX фирмы Hewlett-Packard (HP). Работает на архитектурах PA-RISC, Intel Itanium и Apollo/Domain. Ранние версии также работали на процессорах HP 9000 Series 200, 300 и 400, основанных на семействе процессоров Motorola 68000, и HP 9000 Series 500 собственной архитектуры HP FOCUS.

В HP-UX впервые была представлена система списков контроля доступа для контроля доступа к файлам вместо традиционной системы разрешений UNIX. HP-UX была среди первых UNIX-систем со встроенным менеджером логических дисков.

Версии 
 1.0 (1984) — версия для HP 9807A (HP Integral PC). Ядро хранилось в ПЗУ.
 2.0 (1987) — первая версия для HP 9000 Series 200.
 3.x (1988) — версия только для HP 9000 Series 600/800.
 7.x (1990) — включен OSF/Motif.
 8.x (1991) — добавлена поддержка динамически подключаемых библиотек.
 9.x (1992) — добавлен менеджер логических томов (LVM). Добавлен System Administration Manager (SAM).
 10.20 (1996) — первая версия HP-UX , поддерживающая PA-RISC 2.0.
 11.11 (2000) — также известна как 11i. В этой версии HP-UX представлена концепция операционных окружений. Это группы приложений одного типа, например: критические, корпоративные, интернет, технические. Также была включена поддержка гигабитного Ethernet, NFS через TCP/IP, динамически изменяемые параметры ядра и защищённые стеки.
 11.23 (2003)
 11iv3 (11.31) (2007) — из основных добавленных возможностей: поддержка балансировки дисков в ядре (без SecurePath), замена и добавление на лету RAM, CPU, I/O карт, онлайн накладывание патчей с помощью Dynamic Root Disk. По заявлениям HP производительность увеличена по сравнению HP-UX 11iv2 на 30 %. Приложения, написанные для предыдущих версий 11i, работают в 11iv3 без перекомпиляции. SAM заменён на System Management Homepage (SMH).
 11iv3 Updates 14 (март 2015) — Java 8.0.00 и 10GigEthr-05 (драйвер itxgbe для stand-up, мезонинных плат и LOM (англ.))

Безопасность 

27 ноября 2009 года HP-UX 11i v3 (с CC v3.1) сертифицирована в соответствии с Common Criteria и получила уровень безопасности EAL4+ (ALC_FLR.3).

Примечания

Ссылки

На русском языке 

 
 Unixpin.com: советы, примеры, решения. Раздел посвящённый HP-UX

На английском языке 
 Hewlett-Packard HP-UX
 Центр архива и портирования HP-UX
 Архив рассылки comp.sys.hp.hpux из Google Groups
 HP-UX FAQ
 Безопасность HP-UX
 Porting And Archive Centre for HP-UX. Пакеты свободного ПО под HP-UX

Unix-подобные операционные системы
Операционные системы мейнфреймов и суперкомпьютеров
System V